«Обмен женами» ()  — реалити-шоу украинского канала 1+1. На целых 7 дней две семьи обмениваются мамами. Первые 3 дня в новой семье мама живет по правилам семьи — воспитывает детей, ухаживает за домом, ищет общий язык с мужем. А последующие 4 гостья вводит свои правила, и привычная жизнь семьи кардинально меняется.

Проект является долгожителем на канале 1+1. В нем уже приняли участие несколько сотен семей с Украины и из-за границы. Программа впервые вышла в эфире 8 марта 2010 года. На данный момент снято 14 сезонов.

«Обмен женами» — это украинская адаптация британского реалити-шоу Wife Swap.

О проекте 
«Меняю жену» — это сочетание реалити-шоу и документального кино.

Какие семьи будут меняться женами, определяют создатели программы. Как правило для обмена выбирают контрастные семьи: с разным социальным положением, мировоззрением, разным образом жизни, взглядами на воспитание детей, питание, отдых и т. д.

В программе также происходят международные обмены, когда мамами меняются семьи из разных стран и даже континентов. А еще в проекте существует практика обмена между обычными семьями и звездными.

Правила обмена 
В день обмена жены собирают свои вещи и прощаются со своими семьями. Они знакомятся с новой семьей и в течение первых трех дней должны жить по правилам семьи, в которую они попали.

Каждая женщина оставляет в доме «Семейный устав», в котором расписаны режим дня семьи, бюджет, обязанности. Новая семья делит между собой абсолютно все, кроме интимных отношений.

Через три дня «новая жена» устанавливает свои правила, которых должна придерживаться вся семья. На седьмой день две семьи встречаются на нейтральной территории, чтобы обсудить то, как они прожили эту неделю. Через месяц съемочная группа посещает участников, чтобы узнать об изменениях в их жизни и выводах, которые они сделали из этого опыта.

В украинском проекте также принимают участие семьи из-за границы. Организация такого международного обмена требует от команды «Меняю жену» отдельных усилий.

Резонансные выпуски 
 Скандал с участием канадского транссексуала Сабрины Абдуллаевой.
Героиней одного из выпусков стала транссексуал Сабрина Абдуллаева из Торонто, которая поменялась с броварчанкой Еленой Андриец. Сабрина оказалась не готова к жизни обычной украинской женщины и через несколько дней ушла со съемочной площадки. Она позвонила мужу в Торонто, после чего тот попытался присвоить технику съемочной группы, а украинскую маму оставил на улице без личных вещей и денег.

Эта программа вышла в эфир 22.02.2011 и взяла рекордный рейтинг.

 Участие гомосексуальной пары

12.11.2018  вышел выпуск, где мама-украинка Татьяна поменялась с Жандерсоном из гомосексуальной парой из Бразилии.

Награды 
Премия «Фаворит телепрессы-2010».

Источники 
 Страница проекта «Меняю жену» на сайте 1+1
 Официальный канал «Меняю жену» в YouTube

Примечания 

Телепередачи 1+1
Телепередачи по алфавиту
Телепередачи Украины
Программы телеканала «Ю»